A 2009. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon a férfi kézilabda mérkőzéseket július 20. és július 24. között rendezték Tamperében.

Érmesek

Részt vevő csapatok 

Részt vevő csapatok

Csoportkör

A csoport

B csoport

Az 5–8. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

Elődöntők

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Források 
 

Kézilabda a 2009. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon
2009 a kézilabdában